Valerio Vallero (1893-1915) - militare italiano
Vallero – abitanti di El Valle (Repubblica Dominicana)
Vallero – abitanti di Vall de Almonacid
Vallero – abitanti di Valle de San José